A National Basketball Association 1959–1960-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 14. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a St. Louis Hawks ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Wilt Chamberlain lett.

Az alapszakaszban a mérkőzések számát csapatonként 72-ről 75-re emelték.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Wilt Chamberlain
Az év újonca: Wilt Chamberlain

All-Star-mérkőzés 

MVP: Wilt Chamberlain
Vezetőedzők: Red Auerbach (Kelet), Ed Macauley (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba